Daniel Oliver puede referirse a:

 Daniel Oliver, botánico británico.
 Daniel Oliver, marino y corsario al servicio de las Provincias Unidas del Río de la Plata.